New Yorker, angleški izraz za prebivalca mesta New York, je lahko:
 The New Yorker, ameriški tednik
 NewYorker, nemška blagovna znamka oblačil